

Міннеаполіс — місто, штат Канзас
 Міннеаполіс — місто